Андрей Галицкий — имя правителей Галицко-Волынского княжества:

Андрей Юрьевич (князь галицкий)
Андраш (князь галицкий)